Архи́пов, Влади́мир: Архипов, Владимир Александрович (1913—1977) — русский советский литературовед, публицист, доктор филологических наук.
 Архипов, Владимир Алексеевич (1955—2009) — красноярский альпинист.
 Архипов, Владимир Афанасьевич (род. 1939) — краснодарский поэт и детский писатель.
 Архипов, Владимир Михайлович (1933—2004) — советский военачальник, генерал армии.
 Архипов, Владимир Георгиевич (род. 1967) — российский художник, известный своим собранием переделанных бытовых вещей.